Línea 164 puede referirse a:
 Línea 164 de colectivos de Buenos Aires.
 Ex Línea 164 de autobuses de Montevideo.